Bahía San Gregorio puede referirse a:

 Bahía San Gregorio (Argentina), en la provincia del Chubut sobre el mar Argentino;
 Bahía San Gregorio (Chile), en la región de Magallanes y Antártica Chilena sobre el estrecho de Magallanes.